Матве́ев () — русская фамилия, образованная от имени Матвей, и топоним.

Носители фамилии 
 Матвеевы — дворянский род.

Матвеев

А 
 
 
 Матвеев (в монашестве Амвросий; 1880—1915) — иеромонах Русской православной церкви, полковой священник Перновского гренадерского полка, герой Первой мировой войны.
 
 
 Матвеев, Антон Матвеевич (1903—1971) — советский государственный деятель, участник Гражданской войны в России.
 Матвеев, Аркадий Алексеевич (род. 1932) — советский белорусский учёный-инфекционист.
 Матвеев, Артамон Сергеевич (1625—1682) — русский государственный деятель, глава Посольского приказа (1671—1676), судья Аптекарского приказа (1672—1676).

Б

В 
 Матвеев, Вадим Григорьевич (1923—1978) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 Матвеев, Венедикт Николаевич (1896—1937) — дальневосточный поэт-футурист и переводчик, известный под псевдонимом Венедикт Март.
 
 Матвеев, Виталий Иванович (1936—2010) — советский киноактёр.
 
 
 Матвеев, Вячеслав Валерьевич (род. 1967) — молдавский историк-востоковед.

Г 
 Матвеев, Гаврил (1706—1786) — русский вельможа, придворный уставщик Елизаветы Петровны.
 Матвеев, Гавриил Алексеевич (1918—2009) — советский учёный-кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Матвеев, Герман Иванович (1904—1961) — советский писатель и драматург.
 Матвеев, Глеб Александрович (род. 1972) — российский диджей.

Д 
 Матвеев, Даниил (1687—1776) — поморец, старообрядческий писатель.

Е 
 
 Матвеев, Егор Владимирович (род. 1988) — российский режиссёр, актёр.

И 
 
 Матвеев, Игорь Владимирович (род. 1974) — майор Внутренних войск МВД РФ.
 Матвеев, Ифаст (?—?) — русский художник конца XVIII века, выпускник Академии художеств 1794 г.

К 
 
 
 Матвеев, Кузьма Матвеевич (ок. 1707—после 1770) — русский купец и промышленник.

Л 
 Матвеев, Лазарь Лазаревич (род. 1927) — советский государственный деятель, начальник советской разведгруппы в Восточной Германии, представитель КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР.
 
 Матвеев, Леонид Тихонович (1920—2009) — советский геофизик.

М 
 
 Матвеев, Матвей Аронович (Флит; 1893—1976) — советский актёр.
 Матвеев, Матвей Викторович (род. 1993) — российский футболист.
 Матвеев, Митрофан Ильич (1900—1972) — советский военачальник, генерал-майор.

Н 
 Матвеев, Ник (1958—2014) — латвийский музыкант.
 Матвеев, Никита Александрович (род. 1998) — российский биатлонист.

О

П

Р 
 Матвеев, Роман Васильевич (род. 1982) — российский легкоатлет.

С 
 Матвеев, Семён Кузьмич (1878—?) — член Государственной думы II созыва от Подольской губернии, крестьянин.

Т 
 Матвеев, Тарас Тарасович (1989—2020) — украинский журналист, общественный деятель, военный.
 Матвеев, Тимофей Александрович (род. 2002) — механик-​водитель танка отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-​штурмовой дивизии, гвардии ефрейтор, Герой России (2022).
 Матвеев, Тимофей Матвеевич (1884—1939) — советский чувашский языковед и педагог.

Ф

Э 
 Матвеев, Эдуард Вениаминович (род. 1974) — российский финансист и писатель.

Ю

Я 
 Матвеев, Яков Иванович (1912—2001) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Составная фамилия 
 Матвеев-Сибиряк, Василий Васильевич (1885—1963) — советский писатель.
 Матвеева-Парцхаладзе, Леся Сергеевна (род. 1982) — украинская психолог и телеведущая.
 Матвеева-Вейнбергер, Мария Михайловна (1885—1969) — российская певица и музыкальный педагог

Топоним 
 Матвеева — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области
 Матвеева — деревня в Каргопольском районе Архангельской области
 Матвеева Гора — деревня в Вологодской области
 Матвеева Сельга — деревня в Карелии
 Матвеев — остров в Печорском море
 Матвеев — остров на реке Печора
 Матвеев Курган — посёлок в Ростовской области
 Камень Матвеева — остров-скала в Японском море
 Остров Матвеева — остров в Японском море



См. также 
 Матвеев Курган — железнодорожная станция, находящаяся в посёлке Матвеев Курган
 Матвеев мост — мост в Санкт-Петербурге
 Матвеевит — минерал
 Матвеева радость — советский художественный фильм 1985 года
 Дом А. И. Матвеевой — памятник архитектуры в Москве
 Жилой дом А. А. Матвеева — памятник архитектуры в Новосибирске
 Евгений Матвеев — нефтеналивной танкер
 Капитан Матвеев — сухогрузное судно
 Переулок Матвеева (Санкт-Петербург)
 Перламутровка Матвеева — вид бабочек из семейства нимфалид

Примечания